Композиција ( – „састављање“) се може односити на:

 састављање, састав, склоп, састављање делова у целину
 сва кола, (или: сви вагони) једног воза
 у математици: композиција функција
 у естетици: уметничка обрада једне мисли према захтевима и законима уметничког приказивања
 у музици: 1. музичко уметничко дело, 2. теорија компоновања, предмет у музичким школама
 у сликарству: композиција слике - дело, обично већих размера, на којем је приказано више особа или ствари, вешто повезаних у целину; апстрактна слика без икаквог мотива
 у техници: назив за разне металне слитине, легуре
 у хемији: једињење;
 у математици: композиција пресликавања или производ пресликавања (није у речнику Вујаклија)
 у лингвистици: композиција или слагање (тип творбе речи)
 Композиција (пројектни узорак)